Олекса́ндр Анато́лійович Федо́тов — генерал-майор міліції, кандидат юридичних наук.

З березня 2014 року — начальник Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, начальник експертної служби МВС України.

19 грудня 2014 року полковнику міліції Федотову присвоєно звання генерал-майора міліції.

Джерела 
 
 Керівники служби

Українські військовики
Кандидати юридичних наук України